The Mark of Zorro pode referir-se a:

The Mark of Zorro (1920), com Douglas Fairbanks
The Mark of Zorro (1940), com Tyrone Power
The Mark of Zorro (1974) com Frank Langella

Desambiguação